X99 est un sigle qui peut faire référence à :
 des causes externes de morbidité et de mortalité d'après la classification internationale des maladies
 un modèle de yacht

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres